A 2002-2003-as olasz labdarúgó-bajnokság 18 csapattal került megrendezésre, az 1988-1989 szezon óta 15-dik alkalommal bonyolítják le a bajnokságot ebben a formában.

A Bajnok és a második helyezett a Bajnokok Ligája következő kiírásában a főtáblán indulhat, a harmadik és a negyedik helyezett pedig a Selejtező 3. fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe. Az ötödik és hatodik helyen végzett csapatok az Uefa-kupában indulhatnak az Olasz kupagyőztessel együtt. Az utolsó négy csapat pedig kiesik a másodosztályba.

A Juventus 27-dik bajnoki címét nyerte, az Inter a második lett. A Milan és a Lazio a harmadik negyedik helyen végeztek és indulhatnak a Bajnokok Ligájában. Az Uefa-kupa szereplést a Parma, Udinese és a Roma harcolta ki. Mivel a AC Milan nyerte a Bajnokok Ligáját nem kell selejtezőt játszania, és mivel az Olasz kupát is megnyerte a kupa-döntős AS Roma indulhat az Uefa-kupában. Brescia és a Perugia az Intertotó-kupában indulhat, miután a Chiveo lemondta a szereplést.

Piacenza, Torino, Como, valamint Reggina elleni osztályozó után az Atalanta esett ki az élvonalból a másodosztályba.

Csapatok

Kiesett csapatok 
A   következő csapatok estek ki az előző   idényben:
 Hellas Verona FC
 US Lecce
 ACF Fiorentina  
  SSC Venezia

Feljutott  csapatok 
A  következő  csapatok jutottak fel a másodosztály  előző   idényéből:
 Calcio Como
 Modena FC
 Reggina Calcio
 Empoli FC

Az induló  csapatok

A  bajnokság  végeredménye 

<div id="fn  1">1 Mivel az olasz kupa győztese (a Milan) előrébb végezett, így a Roma  indulhatott  az UEFA-kupában.
<div id="fn  2">2 Mivel a Chievo lemondta a szereplést a Perugia indulhatott az Intertotó-kupában.

Kereszttábla

Rájátszás 

Pontazonosság esetén  rájátszás dönti el a kiesést. A Modena és az Empoli az egymás elleni mérkőzések  alapján jobb volt mint az Atalanta és a Reggina,  ezért nem vettek részt a rájátszásban.

Az  idegenben lőtt több gól szabálya érvényben van. Ha ezek    alapján is döntetlen az állás, akkor 30 perces hosszabbítást játszanak, szükség esetén pedig büntetőpárbajt rendeznek.

A  Reggina bennmaradt, míg az Atalanta kiesett a Serie B-be.

Gólszerzők

Lásd még 
2002–2003-as Serie B
2002–2003-as olasz kupa

Serie A szezonok
Olasz 1